Гран-при Канады 1974 года — четырнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1974 года. Автогонки прошли 22 сентября 1974 года на трассе Моспорт-Парк.

Некоторые частные европейские команды не отправились на два последних Гран-при сезона в Америку, но стартовое поле было дополнено американскими командами «Парнелли» и «Пенске». За рулём этих автомобилей выступили уже участвовавшие в чемпионате Формулы-1 Марио Андретти и Марк Донохью. К ним присоединился местный гонщик Эппи Витцез на частном «Брэбеме». Не приехали на этап гонщики БРМ Франсуа Миго и Анри Пескароло - вместо них к постоянному гонщику команды Жан-Пьеру Бельтуазу добавился Крис Эймон, разочаровавшийся в автомобиле собственной конструкции. В гонки вернулся Хельмут Койнигг, а в «Макларене» Йохен Масс заменил Дэвида Хобса.

Квалификацию выиграл Эмерсон Фиттипальди, опередивший Лауду всего на четыре сотых доли секунды. Для бразильца это была лишь вторая поул-позиция в сезоне (первая была завоёвана на втором этапе чемпионата в Бразилии). На старте Фиттипальди пропустил вперёд Ники Лауду, а Регаццони прорвался на третье место, оставив Шектера на четвёртом. Долгое время четыре претендента на чемпионский титул шли на четырёх первых местах, пока на 48 круге у Шектера не отказали тормоза и он вылетел с трассы. На 67 круге лидер гонки Лауда попал в аварию, открывшую дорогу к победе Эмерсону Фиттипальди. Победа обеспечила бразильцу лидерство в общем зачёте чемпионата с преимуществом в одно очко над финишировавшим вторым Регаццони.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-67 Ники Лауда

68-80 Эмерсон Фиттипальди

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1974 году